April Fool – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 April Fool – cortometraggio del 1911 diretto da Fred Walton
 April Fool – film del 1918 diretto da John K. Holbrook
 April Fool – film del 1924 diretto da Ralph Ceder
 April Fool – film del 1926 diretto da Nat Ross